James Polkinghorne est un nom pouvant désigner:

 (1788-1851), champion anglais de catch
 (né en 1989), joueur australien de football australien

Voir aussi

Polkinghorne, James